Agnes II van Meissen (1139-1203), regent van de abdij van Quedlinburg
 Agnes II van Donzy (+1225), gravin van Auxerre en Nevers (1213-1225)
 Agnes II van Bourbon (1237-1288), vrouwe van Bourbon (1262-1287)